Осколец — топоним.

 Осколец — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Осколец — приток реки Оскол.

См. также